«A Mess of Blues» — песня, которую Элвис Пресли записал и выпустил в 1960 году. Он был её первым исполнителем.

Авторы песни — Док Помус и Морт Шуман. Это была первая из написанных ими песен, которую Элвис Пресли выпустил. С неё и началось их с Пресли сотрудничество. (Хотя до этого самую первую песню, которую они для него написали, — «Turn Me Loose», — Пресли отверг.) Потом на протяжении всех 1960-х годов Помус и Шуман стали самыми стабильными поставщиками новых песен для певца.

Песня вышла на стороне Б сингла «It’s Now or Never» в 1960 году и таким образом была частью попыток Элвиса Пресли вернуться на вершину популярности (совершить камбэк) после возвращения из армии.

В США песня «A Mess of Blues» стала хитом, но небольшим. (В США в 1960 году в журнале «Билборд» песня «A Mess of Blues» в исполнении Элвиса Пресли достигла 32 места в чарте Hot 100. В то время как сторона А того же сингла песня «It’s Now or Never» поднялась в Hot 100 на 1 место.)

А вот в Великобритании «A Mess of Blues» вышла отдельным синглом (на стороне Б которого была песня песней «The Girl of My Best Friend»).

И в Великобритании песня «A Mess of Blues» добралась до 2 места в национальном сингловом чарте (UK Singles Chart).

Описание 
Как пишет Боб Мер для мемфисской ежедневной газеты , это «скрежещущий», «с песком» ритм-н-блюзовый номер, в котором Элвис возвращает себе часть своей дурной репутации 1950-х годов. Также он отмечает, что песня была «в приятном противоречии с решительно мелодраматичным попом на стороне А» (имеется в виду как она была издана на американском сингле, с песней «It’s Now or Never» на стороне А).

Признание 
В 2015 году журналист мемфисской ежедневной газеты  Крис Херрингтон в своём списке 50 лучших песен Элвиса Пресли поставил песню «A Mess of Blues» на 22 место.

Версия группы Status Quo 

В 1983 году свою кавер-версию песни «A Mess of Blues» выпустила как сингл британская рок-группа Status Quo. Эта песня была включена в их 16-й альбом Back to Back.

Список композиций

7" 
 «A Mess Of Blues» (D Pomus/M Shuman) (3.22)
 «Big Man» (Lancaster/Green) (3.40)

12" 
 «A Mess Of Blues» (Extended version) (D Pomus/M Shuman) (4.48)
 «Big Man» (Lancaster/Green) (3.40)
 «Young Pretender» (Rossi/Frost) (3.32)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни Status Quo
Синглы 1983 года
Песни, написанные Мортом Шуманом
Песни на слова Дока Помуса
Песни 1960 года
Песни Элвиса Пресли
Синглы Vertigo Records